Vilanoveta (Sant Pere de Ribes) entitat de població del terme municipal de Sant Pere de Ribes, al Garraf
 Vilanoveta (Hortoneda de la Conca) també anomenada Vilanova, Vilanova de Pessonada o Mas de Vilanova, despoblat, de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca, a l'actual de Conca de Dalt
 Vilanoveta, nom popular de Vilanova del Camí, a l'Anoia
 Pla de Vilanoveta, barri de la ciutat de Lleida, al Segrià